Seznam občin departmaja Loire zajema 327 občin.

 (CAF) Communauté d'agglomération du Forez Sud, ustanovljena leta 2004.
 (CAR) Communauté d'agglomération le Grand Roanne, ustanovljena leta 2000.
 (CAS) Communauté d'agglomération de Saint-Étienne Métropole, ustanovljena leta 2001.

Loire